Adelaida de Borgoña (c. 1233-23 de octubre de 1273) fue la tercera hija del duque Hugo IV de Borgoña y de su primera esposa, Yolanda de Dreux. Era conocida como Alice (en francés) o Aleidis (en neerlandés). Se convirtió en duquesa de Brabante por su matrimonio con el duque Enrique III de Brabante en 1251, y actuó como regente del ducado tras la muerte de su esposo una década después.

Biografía

Matrimonio y descendencia 
Adelaida fue la tercera de los diez hijos de los dos matrimonios de su padre. Entre sus hermanos destacan el duque Roberto II de Borgoña e Isabel, reina consorte de Alemania. 

Era algo común que los nobles de la Edad Media arreglaran los matrimonios de sus hijas, y Adelaida no fue la excepción. Tenía unos dieciocho años cuando se casó con el duque Enrique III de Brabante. En diez años de matrimonio, tuvieron cuatro hijos: Enrique IV (c. 1251-después de 1272), Juan I (1253-1294), Godofredo (falleció en 1302) y María (1256-1321), que se casaría con el rey Felipe III de Francia.

Regencia 
Tras la muerte de Enrique III en 1261, Adelaida se convirtió en regente de Brabante como tutora de su hijo menor de edad, Enrique IV. Eso no fue aceptado por todos los nobles al principio y ella tuvo que enfrentarse a la oposición de Henrik van Leuven de Gaasbeek, un primo de su marido. A pesar de esto, Adelaida se mantuvo en su puesto hasta que su hijo, Juan, cumplió la mayoría de edad en 1268. 

Un evento importante de la regencia fue el cambio de duque en 1267. El hijo mayor de Adelaida, Enrique IV, tenía discapacidades físicas y mentales que le impedirían gobernar eficientemente el ducado cuando fuese declarado adulto. Se decidió que el adolescente debía ser destituido de su puesto y reemplazado por el segundo hijo de Adelaida, Juan. Enrique se convertiría en novicio en la abadía de San Benigno (actualmente, la catedral de Dijon) en Dijon. 

Historiadores como Henri Pirenne y B. Blumenkranz han argumentado que el teólogo Tomás de Aquino le dedicó a Adelaida su Epistola ad ducissam Brabantiae después de que ella le escribiera una carta pidiéndole consejos en relación con sus súbditos judíos. En su testamento final, Enrique III había ordenado "la expulsión de todos aquellos usureros judíos y católicos". Además, había solicitado que sus súbditos cristianos fueran liberados del cobro de exacciones. Aunque el entonces desconocido Aquino no menciona explícitamente a Enrique III o al testamento de éste, su Epístola le indica a Adelaida cómo debería resolver estos asuntos. La obra sólo fue un tratado menor de parte de Aquino; sin embargo, ha sido importante para que los historiadores puedan tener una visión sobre el antisemitismo y los impuestos durante la Edad Media. Aquino le sugirió a Adelaida que los judíos debían pagar impuestos hasta cierto monto y que se debía obligarlos a usar símbolos de reconocimiento. El historiador Raymond van Uytven duda que las similitudes entre ambos documentos sean una coincidencia, implicando que Adelaida le comentó al teólogo las preocupaciones de su marido. Sin embargo, Adelaida nunca intentó cumplir con las demandas de Enrique III.

La Epístola también le ofrece al lector una visión de Adelaida como persona. Debido a que no está datada, algunos han sugerido que la duquesa en cuestión era en realidad la futura nuera de Adelaida, Margarita de Francia. Sin embargo, no se menciona a un marido, lo que sugiere que esta duquesa tuvo poder de manera independiente (Adelaida fue regente, Margarita no). Aquino también escribió sobre la devoción de la duquesa hacia la Orden Dominicana. Esto está respaldado por el hecho de que Adelaida fundó el priorato para mujeres, Château de Val-Duchesse, en 1262. El nombre significa Valle de la duquesa. Fue el primer priorato para mujeres en los Países Bajos que seguía las prácticas de Domingo de Guzmán. 

En 1268, Adelaida le cedió las riendas del gobierno a su hijo Juan, y murió cinco años después, el 23 de octubre de 1273, con unos 40 años de edad. Al año siguiente, su hija María se convirtió en reina consorte de Francia.

Galería

Ancestros

Referencias 

Duquesas consortes de Brabante
Duquesas consortes del siglo XIII
Consortes de la casa de Borgoña
Nobles francesas del siglo XIII